Kontakt kan avse:

 Kontakt (bok) – en science fiction-bok av Carl Sagan från 1985
Kontakt (film) – en amerikansk film från 1997 baserad på Sagans bok
 Kontakt! – en norsk dramakrigsfilm från 1956
 Kontaktdon – en fysisk koppling för sammanlänkning av en strömkrets, exempelvis ett vägguttag

Se även 
 Contact (olika betydelser)